Pedro León Gallo puede referirse a:

Pedro León Gallo (Argentina): argentino, firmante de la declaración de la Independencia Argentina.
Pedro León Gallo (Chile): chileno, fundador del Partido Radical en Chile.